

Anatomia
 Colon – Parte dell'intestino

Economia 
 Colón – valuta (simbolo )
 Colón costaricano – valuta della Costa Rica (ISO 4217: CRC)
 Colón salvadoregno – valuta di El Salvador (ISO 4217: SVC)

Geografia 
 Argentina
 Colón – capoluogo del partido di Colón, provincia di Buenos Aires
 Colón – capoluogo del dipartimento di Colón, provincia di Entre Ríos
 Colombia
 Colón – comune del dipartimento di Nariño
 Colón – comune del dipartimento di Putumayo
 Nuevo Colón – comune del dipartimento di Boyacá
 Costa Rica
 Colón – capoluogo del cantone di Mora
 Cuba
 Colón – comune della provincia di Matanzas
 Ecuador
 Arcipelago di Colón – altro nome delle Galápagos
 El Salvador
 Colón – comune del dipartimento di La Libertad
 Panama
 Colón – capoluogo della provincia di Colón
 Stati Uniti d'America
 Colon – villaggio della Contea di St. Joseph, Michigan 
 Colon – township della Contea di St. Joseph, Michigan
 Colon – villaggio della Contea di Saunders, Nebraska
 Venezuela
 Colón – municipio dello stato di Zulia

Persone 
 Carly Colón – wrestler portoricano
 Cristóbal Colón – nome spagnolo di Cristoforo Colombo
 Diego Colón (Diego Colombo) – ammiraglio ed esploratore spagnolo, viceré delle Indie, figlio di Cristoforo Colombo 
 Gabriel Colón – cestista portoricano
 Javier Colón – cestista portoricano
 Pedro Nuño Colón de Portugal – nobile, politico, militare e governante coloniale spagnolo
 Primo Colón – wrestler portoricano
 Rafael Hernández Colón – politico portoricano
 Prichard Colón - ex pugile portoricano
 Rubén Colón – cestista portoricano

Sport 
 Club Atlético Colón – società calcistica argentina
 Colón Fútbol Club – polisportiva uruguaiana

Altro 
 Colon – nella metrica classica, suddivisione ritmica affine al verso o, in retorica, suddivisione sintattica del discorso.
 Colón – stazione della metropolitana di Madrid
 Classificazione Colon – nozione relativa alla biblioteconomia
 Colón – cratere meteoritico di Marte
 Diocesi di Colón-Kuna Yala – sede della Chiesa cattolica a Panama
 Teatro Colón – teatro di Buenos Aires
 Teatro de Cristobal Colón – teatro di Bogotà

Pagine correlate 
 Dipartimento di Colón